Barker Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barker Knob (Arkansas)
 Barker Knob (Kentucky)